Pycnogonum — род морских пауков из семейства Pycnogonidae.

Описание 
Представители рода Pycnogonum имеют квадратные тела с жестким покровом и небольшим количеством волосков.  (передний конец тела, слитый с первым сегментом туловища) имеет длинный гладкий хоботок и низкий бугорок-апофиз, на котором расположены глаза. У них нет хелицер или педипальпов, и эти морские пауки используют хоботок, чтобы высасывать соки из добычи. На первом сегменте туловища самцов имеются маленькие яйцевидные ноги с девятью сегментами. Личинки переносятся самцами на этих придатках. Четыре пары ног приспособлены для ходьбы; они короткие, но крепкие, с хорошо развитыми когтями на конце. Половые отверстия находятся на втором сегменте задней пары ног.

Классификация 
В род включает следующие виды:

Примечания 

Морские пауки